Orzyc – rzeka w Polsce, prawy dopływ Narwi
 Orzyc – jezioro w Polsce, w gminie Barczewo
 Orzyc – wieś w województwie mazowieckim